Grèzes ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Grèzes (Dordogne), ehemalige Gemeinde im Département Dordogne
 Grèzes (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
 Grèzes (Lot) im Département Lot 
 Grèzes (Lozère) im Département Lozère